Bayport ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bayport (Florida), im Hernando County
 Bayport (Minnesota), im Washington County
 Bayport (New York), im Suffolk County
 Bayport (Virginia), im Middlesex County
 Bayport Park, im Genesee County, Michigan
 Bayport Village, im Hillsborough County, Florida
 Bayport West, im Hillsborough County, Florida

Sonstiges:
 Bayport Wildlife Management Area, Park im Washington County, Minnesota